Lecointre ist der Familienname der folgenden Personen:

 Camille Lecointre (* 1985), französische Seglerin
 François Lecointre (* 1962), französischer General